Сюй Шилинь (; родилась 10 января 1998 года в провинции Гуандун, Китай) — китайская профессиональная теннисистка; победительница теннисного турнира юношеских Олимпийских игр-2014 в одиночном разряде.

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (4)

Победы (3) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (5)

Победы (3)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Китая